Кейбалы (, ; другие названия Гайбалушен, Кайбаликенд) — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Шушинском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Шушинском районе Азербайджана.

История 
Согласно данным Кавказского календаря за 1856 год, Кайбали-Кенды () имело армянское население и входило в Челябюртский участок Шемахинской губернии.

С 1867 года село находилось в составе Шушинского уезда Елизаветпольской губернии.

По переписи 1897 года в селе жили 381 армян и 133 азербайджанцев (указаны как «татары»).

4—5 июня 1919 года в Шуше и её окрестностях произошли вооружённые столкновения между армянами, курдами и азербайджанцами. Курдами и азербайджанцами под предводительством брата генерал-губернатора Султанова было вырезано армянское селение Гайбалу. Жители других армянских селений, подвергшихся нападению, соорганизовались и дали отпор. По данным представителя британской военной миссии, из 700 жителей селения Кайбаликенд в живых осталось лишь 11 мужчин и 87 женщин и детей. После этих событий Хосров-бек Султанов установил блокаду армянской части города Шуша.

Выжившие жители Гайбалу к 1921 году переселились в Ханкенди,

В советское время азербайджанское село Шушинского района.

С 1992 года находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Шушинский район НКР